Герберт Джон Штрайхер (, ), более известный под профессиональным псевдонимом Гарри Римс () — американский порноактёр. Наиболее известен по ролям доктор Янга в культовом порнофильме 1972 года «Глубокая глотка» и учителя в фильме 1973 года «Дьявол в мисс Джонс». В течение 1970-х и до середины 1980-х годов был одним из самых плодовитых исполнителей в киноиндустрии для взрослых. Ушёл из индустрии в 1985 году. Лауреат премии AVN Awards лучшему актёру за 1986 год, член залов славы AVN и XRCO.

Молодость и карьера 
Родился 27 августа 1947 года в Бронксе в еврейской семье. Год обучался в Питтсбургском университете, затем недолгое время служил в Корпусе морской пехоты США, где получил почётное увольнение. Затем выбрал актёрскую карьеру, в основном выступая в Офф-Бродвейских театрах — La MaMa Experimental Theatre Club, New York Theater Ensemble и National Shakespeare Company.

До роли в «Глубокой глотке», был выбран режиссёром Эдуардо Чемано (Eduardo Cemano) для съёмок в хардкорной сцене для фильма The Deviates, ранее выпущенном как софткорный фильм. Это была секс-сцена с боди-артом, которую Штрайхер позже описал как свой самый болезненный сексуальный опыт, потому как используемая темперная краска начала высыхать и трескаться. Затем он снялся в первом 16-миллиметровом фильме Чемано The Weirdos and the Oddballs, который позже был обновлён до 35 мм и выпущен как Zora Knows Best. Именно для этого фильма он изменил имя на Питер Лонг (Peter Long).

В поисках заработка, в начале 1970-х годов Штрайхер снялся в десятках короткометражных немых фильмах, часто называемых «петлями». В конечном итоге он сыграл примерно в 140 полнометражных сексплуатационных и хардкорных фильмах в период с 1971 по 1989 год, среди которых наиболее известными были «Глубокая глотка» (1972) и «Дьявол в мисс Джонс» (1973), а также грайндхаус-фильмах, таких как Forced Entry (1973) и Sex Wish (1976). В первом он играет жестокого ветерана Вьетнама, одержимого изнасилованиями и убийствами —— единственный фильм, об участии в котором Штрайхер позже сожалел; во втором исполняет роль мужа, ставшего линчевателем, стремящегося отомстить за изнасилование и убийство жены.

В 1975 году опубликовал мемуары Here Comes Harry Reems, в которых подробно описал ранние годы карьеры в кино для взрослых. Римс также снялся в нескольких непорнографических фильмах, таких как секс-комедия / фильм ужасов Case of the Full Moon Murders (1973), драма Deadly Weapons (1974), фильмы ужасов Demented (1980) и To All a Goodnight (1980), комедия National Lampoon’s Movie Madness (1982) и телефильм The Cartier Affair (1984). Выступил рассказчиком в фильме Mae West (1982). Снялся также в нескольких шведских порнофильмах, в том числе Justine & Juliette (1975), Bel Ami (1976) и Molly (1977), а также непорнографическом SS Operation Wolf Cub (1983).

При съёмках фильма «Глубокая глотка» в Майами в январе 1972 года Штрайхер был нанят в качестве светотехника, но режиссёр не смог найти исполнителя на одну из ролей и попросил сыграть её Штрайхера. Ему заплатили 250 долларов за один день съёмок. Штрайхер не знал, что режиссёр дал ему имя «Гарри Римс», пока не увидел фильм.

Появление Римса в «Глубокой глотке» привело к его аресту агентами ФБР в Нью-Йорке в июле 1974 года и обвинительному заключению в Мемфисе в июне 1975 года по федеральному обвинению в преступном сговоре с целью распространения непристойных материалов через границы штатов. Он был осуждён в апреле 1976 года вместе с 11 другими лицами и четырьмя корпорациями.

Обвинительный приговор был отменён по апелляции в апреле 1977 года, поскольку его деятельность по созданию фильма происходила до вынесения Верховным судом США решения о непристойном поведении в 1973 году (Миллер против Калифорнии), и Римсу предоставили новый судебный процесс. Обвинения были сняты в августе.

Защита утверждала, что Римс был первым американским актёром, которого когда-либо преследовало федеральное правительство только за то, что он снялся в фильме, и во время судебного процесса он получил значительную поддержку от известных голливудских и нью-йоркских звёзд, в том числе Джека Николсона, Уоррена Битти, Ширли Маклейн, Ричарда Дрейфуса, Коллина Дьюхерста, Рода МакКуина (Rod McKuen), Бена Газзары, Майка Николса, Джули Ньюмар, Дика Каветта (Dick Cavett), Джорджа Плимптона (George Plimpton) и Стивена Сондхейма. Сообщалось, что Николсон, Битти и Луиза Флетчер были готовы свидетельствовать от его имени в суде. Его успешной апелляцией занимался Алан Дершовиц.

В 1978 году Римс сыграл в музыкальном фильме «Бриолин» тренера Калхуна, но из-за опасений, что его скандальная слава поставит под угрозу кассовые сборы фильма на Юге США, его заменили Сидом Сизаром.

Римс вернулся в театр и сыграл в 1979 году в спектакле The Office Murders и в 1981 году в спектакле What the Butler Saw.

В 1982 году, после 8-летнего перерыва, Римс снялся в порнофильме Society Affairs; сообщалось, что он получил за съёмки сотни тысяч долларов. Ушёл из индустрии в 1985 году. В этом же году был включён в Зал славы XRCO; также включён в Зал славы AVN.

Дальнейшая жизнь 
После многих лет злоупотребления наркотиками, в 1989 году Римс начал реабилитацию. Он женился и перешел из иудаизма в христианство. «Будучи опустившимся пьяницей, я начал обходить церкви», — сказал он. «Я называл себя церковным цыганом». Римс приписывал своё обращение преподобному Марку Хейссу (Mark Heiss), бывшему пастору Общинной церкви Парк-Сити (Park City Community Church, Парк-Сити, Юта).

Неожиданно Хейсс был заменён на другого человека и причина, со слов Римса, так и не была объяснена; Римс покинул братство, потому как считал, что посещение церкви было «о том, чтобы положить деньги в казну». Вне организованной религии он продолжал медитировать, молиться и благодарить Бога. «Если бы я не пустил Бога в свою жизнь, я бы уже умер», — сказал он. «Я не религиозен. Я духовен, на сто процентов». Он продолжал называть себя «Гарри Римс» и даже использовал это имя, работая агентом по недвижимости. Позже он был попечителем в местной Объединённой методистской церкви.

В 2005 году дал интервью для документального фильма «В глубокой глотке» (Inside Deep Throat). Дебют Римса в порноиндустрии, опыт съёмок в «Глубокой глотке» и дальнейший судебный процесс о непристойном поведении — тема пьесы 2010 года The Deep Throat Sex Scandal («Секс-скандал глубокой глотки»). Римс умер в Юте во время премьеры пьесы в Лос-Анджелесе; его смерть была отмечена индустрией.

В 2014 году драматург Крейг Хепворт (Craig Hepworth) поставил в Манчестере о Римсе и Лавлейс спектакль Porno Chic («Порношик»). Премьера спектакля получила восторженные отзывы, а в 2016 году он выиграл награду «Лучшая драма» на церемонии GMF Awards. В 2018/19 сезоне планировалось турне по Великобритании.

Смерть 
Умер от рака поджелудочной железы 19 марта 2013 года в возрасте 65 лет в Salt Lake City Veterans Administration Medical Center. Детей не имел.

Награды 
 1975 X-Caliber Awards: лучший актёр второго плана, за Spickey's Magic Wand (1973)
 Зал славы AVN
 Зал славы XRCO (1985)
 1986 AVN Awards: лучший актёр — фильм, за Trashy Lady (1985)
 Legend of Erotica (1997)

Примечания

Ссылки 
Long interview and retrospective (The Observer) 
Bullz-Eye Harry Reems Interview 2005 
Harry Reems on Inside Deep Throat , интервью для Channel 4
N.Y. Times Obituary for Harry Reems 
United Methodist Reporter, Reems' Legacy More Than Porn
Interview with Reems in SCREW Magazine, May 20, 1974, reprinted in the August 30, 1976 issue. 
findagrave.com 
Интервью (2006 г.) 

Порноактёры США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы XRCO
Умершие от рака поджелудочной железы
Персоналии:Корпус морской пехоты США